Хлоя Бриджес (; род. 27 декабря 1991) — американская актриса.

Биография 
Актриса получила широкую известность благодаря ролям Зоуи в ситкоме «Фредди» (2005—2006) и Даны Тёрнер в «Camp Rock 2: Отчётный концерт». Была основной претенденткой на роль в фильме «Camp Rock: Музыкальные каникулы», которая в итоге досталась Деми Ловато. Также в 2009 году появилась в фильмах «Блондинки в законе» и «Не забывай меня».

В 2012 году актриса получила роль Донны Ладонны в сериале «Дневники Кэрри», премьера которого состоялась 6 января 2013 года.

С 2015 года встречается с коллегой по фильму «Последние девушки» Адамом Дивайном. 24 октября 2019 года пара объявила о помолвке.

В 2020 году окончила Колумбийский университет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Школы общеобразовательных предметов Колумбийского университета